Rites of Spring — панк-группа из Вашингтона, часто упоминается как первая эмо-группа, но сами участники отвергают любую ассоциацию между собой и эмо-жанрами.

История 

Весной 1984 года был сформирован новый коллектив Rites of Spring, состоящий из участников The Untouchables/Faith и Deadline. Этот коллектив сохраняет скорость и безумие панка, но вносит в свою музыку абсолютно новый подход к вокалу. Вокалист Ги Пиччотто (Guy Picciotto), придерживаясь панк-манеры, время от времени углубляется в эмоциональное состояние во время исполнения текстов песен, носящих личный характер. Его голос срывался в ярких моментах на хриплый и страстный стон. Песни группы затрагивали темы потерянной любви и умирающих воспоминаний.

Группа распалась, выпустив всего один альбом. После распада вокалист/гитарист Ги Пиччотто и барабанщик Брендан Кэнти стали участвовать в группе Fugazi, основанной в 1987 году Иэном Маккеем из Minor Threat.

Влияние 

Как отмечал рецензент Allmusic (Steve Huey), Rites of Spring были первой истинной эмо-группой; их музыка воплотила эмо в первоначальном смысле этого термина — эмоционально заряженный агрессивный хардкор-панк с ярко выраженной личной лирикой и интенсивным катарсисом. Rites of Spring отклонились от типичной тематики хардкора того времени, в основе которой было социальное и политическое инакомыслие, в пользу личных переживаний. За довольно короткий период существования, коллектив породил массу имитаторов сначала в местном масштабе (группа не привлекала много внимания за пределами округа Колумбия), и в итоге в более отдалённых местах; их «потомки» в свою очередь постепенно привносили эмо-кор более широкой андеграундной аудитории, вследствие чего жанр продолжал видоизменяться вплоть до пика своей популярности и вхождения в мейнстрим.

Дискография

Альбомы 
 Rites of Spring (1985)

EPs 
 All Through a Life (1987)

Компиляции 
 End on End (1991)

Примечания

Ссылки 
 Биография группы на сайте Allmusic 

Музыкальные группы в стиле эмо
Хардкор-группы из Вашингтона
Рок-группы из Вашингтона
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1986 году